Урзика:

 Урзика — румынский сатирический журнал.
 Урзика, Аурел (род. 1952) — румынский шахматист, международный мастер (1980).